У фауні Брунею відомо понад 20 видів богомолів, причому на острові Калімантан описано понад 120 видів, а низка видів, відомих з прикордонних Лімбангу та Лабуану не наведені для Брунею, тому цілком імовірні нові знахідки.

 Amorphoscelis subnigra Werner, 1933
 Haania confusa Saussure, 1871
 Humbertiella ocularis Saussure, 1872
 Theopompa tosta Stål, 1877
 Leptomantella albella (Burmeister, 1838)
 Leptomantella (Aetaella) bakeri Hebard, 1920
 Acromantis moultoni Giglio-Tos, 1915
 Catestiasula moultoni Giglio-Tos, 1915
 Astyliasula phyllopus (De Haan, 1842)
 Astyliasula sarawaca (Westwood, 1889)
 Psychomantis borneensis (De Haan, 1842)
 Ceratomantis kimberlae Svenson, 2007
 Ceratocrania macra Westwood, 1889
 Creobroter granulicollis Saussure, 1870
 Tropidomantis tenera (Stål, 1860)
 Euchomenella matilei Roy, 2001
 Myrcinus tuberosus Stål, 1877
 Amantis reticulata (De Haan, 1842)
 Hierodula dyaka Westwood, 1889
 Hierodula borneana Werner, 1933
 Rhombodera valida Burmeister, 1838
 Deroplatys lobata (Guérin-Méneville, 1838)
 Deroplatys desiccata Westwood, 1839
 Paratoxodera cornicollis Wood-Mason, 1889

Примітки

Джерела 
 Bragg, P.E. (2010) A review of the Liturgusidae of Borneo (Insecta: Mantodea). Sepilok Bulletin, 12, 21–36.

Фауна Брунею
Комахи Азії
Бруней